

Вулиця Бальзака — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Бальзака — вулиця в місті Донецьк
 Вулиця Бальзака — вулиця в місті Житомир
 Вулиця Бальзака — вулиця в місті Кривий Ріг
 Вулиця Бальзака — вулиця в місті Львів
 Вулиця Оноре де Бальзака — вулиця в місті Київ

Вулиця Бальзака — вулиця в місті Алмати

Вулиці, названі на честь людей